Eisensulfat steht für mehrere chemische Verbindungen zwischen Eisen und Sulfat:

 Eisen(II)-sulfat, FeSO4
 Eisen(III)-sulfat, Fe2(SO4)3